L'intolérance est le contraire de la tolérance.

Médecine et biologie 
 L'intolérance alimentaire désigne l'inaptitude du système gastro-intestinal à digérer tel ou tel aliment, tel ou tel remède, par exemple :
 intolérance au gluten
 intolérance au lactose
 intolérance au saccharose
 intolérance aux protéines avec lysinurie
 intolérance au fructose
 déficit en fructose-1,6-diphosphatase

Sociologie 
 Le manque de tolérance désigne l'inaptitude d'une personne à tolérer les opinions ou les idées d'autrui qui ne coïncident pas avec les siennes, par exemple : 
 discrimination
 guerre ethnique
 intolérance à l'étranger
 nationalisme ethnique
 racisme
 répression politique

Dans la culture populaire

Cinéma et télévision 
 Intolérance est un film de 1916 réalisé par D. W. Griffith.
  est un film collectif italien sorti en 1996.
 Intolérance est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Annexes

Articles connexes

Liens externes